Ульяна (Уляна) Милиевна Лютник (; род. 1984) — украинская спортсменка, Мастер спорта Украины международного класса.

Биография 
Родилась 3 февраля 1984 года в посёлке Яблонов Косовского района Ивано-Франковской области Украинской ССР.

Пауэрлифтингом занималась в Коломыйской ДЮСШ под руководством Инны и Василия Оробец. 

Окончила Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника. Представляет спортивное общество «Украина». Проживает в Коломые. Работает тренером-преподавателем по пауэрлифтингу Яблоновской ДЮСШ «Соколята».

Спортивные достижения 
 В 2010 году заняла первое место на Чемпионате Украины  (Цюрупинск) среди студентов по пауэрлифтингу. В этом же году на Кубке Украины (Полтава) завоевала серебряную медаль.
 В 2013 году стала бронзовым призёром Чемпионата Европы по пауэрлифтингу (Пльзень, Чехия).

Примечания

Ссылки 
 Лютник Уляна
 Награждены лучшие спортсмены, тренеры, судьи Украины в пауэрлифтинге
 Коломияни тримають марку 
 Дві коломиянки увійшли в трійку кращих спортсменок держави (відео) 

Пауэрлифтеры Украины